

Presentación previa 
El taiwanés Yen-Hsun Lu defendió exitosamente ganando por segundo año consecutivo el título, derrotando en la final al italiano Luca Vanni por 67-7, 6-4, 6-4.

Cabezas de serie 

 'Lu Yen-hsun (CAMPEÓN)
 Blaž Kavčič (Baja)
 Go Soeda (Cuartos de final)
 Yūichi Sugita (Semifinales)

<li>  Alexander Kudryavtsev (Semifinales)
<li>  Marco Chiudinelli (Cuartos de final)
<li>  Thomas Fabbiano (Cuartos de final)
<li>  Denys Molchanov (Cuartos de final)

Rondas finales

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Kaohsiung 2014